Амир Алиевич Эльжуркаев (род. 16 апреля 1995 года, Урус-Мартан, Чеченская Республика) — российский боец смешанных боевых искусств чеченского происхождения, представитель лёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2016 года, известен по участию в турнирах престижных бойцовских организаций ACA, ACB.

Спортивные достижения 
 Чемпионат Чеченской Республики по ММА —

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|7-1
| Бобур Абдулазизов
|Сабмишном (удушение ручным треугольником)
|ACA YE 30 - ACA Young Eagles 30
|
|align="center"|1
|align="center"|3:08
|Толстой-Юрт
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Антонио Карлос Рибеиро
|Решением (единогласным)
|ACA YE 26 - ACA Young Eagles 26
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Толстой-Юрт
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
| Бахачали Бахачалиев
|Решением (единогласным)
|ACA YE 23: Grand Prix Finals
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Грозный
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
| Диего Лопес
|Нокаутом (удары)
|ACB 78 Young Eagles 24
|
|align="center"|2
|align="center"|3:06
|Грозный
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
| Евгений Рязанов
|Техническим нокаутом (отказ от продолжения боя)
|ACB 68 Young Eagles 21
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Душанбе
|
|-
|Поражение
|align=center|2-1
| Михаил Одинцов
|Решением (единогласным)
|ACB 56 Young Eagles 16
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Минск
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Григорий Мальцев
|Решением (единогласным)
|ACB 44 Young Eagles 12
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Волгоград
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Дмитрий Тамаев
|Нокаутом (удар ногой)
|ACB 34 - Young Eagles 7
|
|align="center"|2
|align="center"|3:58
|Грозный
|
|}

Ссылки 
 Профиль Амира Эльжуркаева на сайте Sherdog 
 Профиль Амира Эльжуркаева на сайте ACA MMA 
 Профиль Амира Эльжуркаева на сайте Fighttime

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Чечни